Diphyllostomatidae é uma família monotípica de coleópteros endêmica da costa oeste da Califórnia nos Estados Unidos.

Gênero 
 Diphyllostoma

 
Famílias monotípicas de coleópteros